Рио де Кинтана има више значења:

 Рио де Кинтана (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рио де Кинтана (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику